Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo e che hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Rosemary Casals e Wendy Turnbull.

Teste di serie
 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch /  Eva Pfaff (quarti di finale)
 Rosemary Casals /  Wendy Turnbull (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Dallas 1983